Орла́ндо () — мужское имя, итальянский вариант написания имени Роланд.

Искусство 
 Орландо, или Роланд — герой рыцарских поэм.
 Орландо — опера Георга Фридриха Генделя (1733).
 Анджелика и Медоро, или Орландо — опера Джузеппе Николини (1810).

 Орландо — роман Вирджинии Вулф (1928).
 Орландо — экранизация романа Вирджинии Вулф (Великобритания, 1992).

Спорт 
 «Орландо Мэджик» — баскетбольный клуб НБА из Орландо.
 «Орландо Пайретс» — футбольный клуб из Соуэто (ЮАР).
 «Орландо Сити» — футбольный клуб лиги MLS из Орландо.
 «Орландо Сити» — бывший футбольный клуб лиги USL Pro из Орландо, существовавший в 2010—2014 годы.
 «Орландо» — стадион в Соуэто, домашняя арена ФК «Орландо Пайретс».

Техника 
 Броненосные крейсера типа «Орландо» — проект кораблей британского королевского флота.
 Chevrolet Orlando («Шевроле Орландо») — семейный компактвэн компании General Motors.

География 
 Орландо (Флорида) — четвёртый по величине город штата Флорида (США).
 Орландо (аэропорт) — аэропорт города Орландо.
 Большой Орландо — городская агломерация в штате Флорида.

Фамилия 
 Орландо, Александра (род. 1987) — канадская художественная гимнастка.
 Орландо, Альберто (род. 1938) — итальянский футболист.
 Орландо, Андреа (род. 1969) — итальянский политик.
 Орландо, Бобби (род. 1958) — американский музыкальный продюсер.
 Орландо, Витторио Эмануэле (1860—1952) — итальянский политик.
 Орландо, Джо (1927—1998) — американский автор комиксов.
 Орландо, Джонни (род. 2003) — канадский видеоблогер и певец.
 Орландо, Жино (1929—2003) — бразильский футболист.
  (род. 1971) — итальянский футболист.
 Орландо, Тони (род. 1944) — американский поп-певец.

Orlando 
 SeaWorld Orlando — парк развлечений и морской зоопарк-океанариум в городе Орландо.
 Universal Orlando — парк развлечений в городе Орландо.

См. также 
 Роланд (значения)